Пучко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Пучков, Алексей Николаевич (род. 1964) — советский легкоатлет-спринтер.
 Пучков, Анатолий Иванович (1894—1973) — поэт, партийный деятель пореволюционных лет.
 
 Пучков, Вадим Николаевич (1935—2019) — советский фехтовальщик, тренер.
 Пучков, Василий Георгиевич (1908—1995) — советский и украинский энтомолог.
 
 
 Пучков, Герман Иванович (1923—1981) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Пучков, Григорий Сергеевич (1909—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Пучков, Дмитрий Юрьевич (также известен как Goblin; род. 1961) — российский блогер, переводчик, актёр озвучания, публицист.
 Пучков, Константин Викторович (род. 1965) — российский хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Пучков, Максим Николаевич (1968—1998) — советский и российский актёр и кинооператор.
 Пучков, Михаил Ильич (1924—1998) — Герой Советского Союза.
 
 Пучков, Павел Иванович (1930—2008) — советский и российский религиовед и этнограф.
 Пучков, Пётр Николаевич (1932—2000) — народный художник РФ (1995).
 
 Пучков, Фёдор Абрамович (1886—1953) — генерал-майор, участник белого движения.
 Пучков, Юрий Михайлович (1937—2006) — профессор Кубанского государственного аграрного университета, академик РАСХН.



Топоним 
 Пучков — хутор, Конышёвский район, Курская область, Россия